Simmonds ist der Familienname folgender Personen:

 Chanel Simmonds (* 1992), südafrikanische Tennisspielerin
 Dave Simmonds (1939–1972), britischer Motorradrennfahrer
 Eleanor Simmonds (* 1994), englische paralympische Schwimmerin
 Elizabeth Simmonds (* 1991), britische Schwimmerin
 Hayley Simmonds (* 1988), britische Radsportlerin
 Ian Simmonds (* 1966), DJ und Musikproduzent
 Imogen Simmonds (* 1993), britisch-schweizerische Triathletin
 John Simmonds (* 1946), jamaikanischer Offizier und Oberbefehlshaber der Jamaica Defence Force
 Joseph Henry Simmonds (1845–1936), neuseeländischer Geistlicher und Botaniker
 Julius Simmonds (1843–1924), deutscher Genre-, Stillleben- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Kennedy Simmonds (* 1936), Politiker aus St. Kitts und Nevis
 Kerry Simmonds (* 1989), US-amerikanische Ruderin
 Kim Simmonds (1947–2022), britischer Blues- und Rockmusiker
 Luke Simmonds (* 1979), englischer Snookerspieler
 Megan Simmonds (* 1994), jamaikanische Hürdenläuferin, siehe Megan Tapper
 Millicent Simmonds (* 2003), US-amerikanische Schauspielerin
 Morris Simmonds (1855–1925), deutscher Pathologe
 Phillip Simmonds (* 1986), US-amerikanischer Tennisspieler
 Posy Simmonds (* 1945), britische Cartoonistin und Illustratorin
 Ron Simmonds (1928–2005), kanadischer Jazzmusiker, Musikjournalist und Radiomoderator
 Sabina Simmonds (* 1960), italienische Tennisspielerin
 Sam Simmonds (* 1994), englischer Rugby-Union-Spieler
 Sofia Simmonds (1917–2007), US-amerikanische Chemikerin und Hochschullehrerin
 Wayne Simmonds (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler

Sonstiges:
 Simmonds Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Simmonds, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Simmons (Begriffsklärung)
 Simonds
 Simmonds Islands
 Mount Simmonds